Солтык:
 Солтык, Каетан (1715—1788) — крупный польский церковный и государственный деятель, епископ киевский (1756—1759) и краковский (1759—1788).
 Солтык, Роман (1790—1843) — польский генерал, участник Польского восстания 1830 года.
 Солтык, Станислав (1752—1833) — польский государственный деятель.
 Солтык, Тадеуш (1909—2004) — польский авиаконструктор и инженер.
 Солтык — польский дворянский герб.